Josep Riera i Canyelles, alcalde de Verdú (2008)
 Josep Riera i Font (Osor, 1963), diputat al Parlament de Catalunya durant la XII Legislatura
 Josep Riera i Micaló (Banyoles, 1950 – 2008), arquitecte que presidí la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 Josep Riera i Morató, alcalde de Sentmenat entre 1890 i 1891
 Josep Riera i Porta (Mataró, 1942), agricultor vinculat a la Unió de Pagesos (Catalunya)
 Josep Riera i Puntí (Barcelona, 1885 – Reus, 1949), polític català
 Josep Riera i Riera (Eivissa, 1955), periodista i escriptor